Fester steht für:
 Fester (Band), norwegische Band
 Fester, angeblich Unverwundbarer, siehe Gefrorener

Fester ist der Familienname folgender Personen:
 Emilia Fester (* 1998), deutsche Politikerin (MdB Bündnis 90/Die Grünen)
 Gustav Fester, deutscher Chemiker 

Siehe auch:
 Vester